SUPACAT — лёгкий шестиколёсный транспортёр, производящийся компанией Supacat Ltd с 1984 года в трёх модификациях по стандартам НАТО. Использовался в основном в британской армии.

Способен передвигаться по песку и преодолевать ямы до 300 мм глубиной.

Ссылки 
 Транспортёр SUPACAT (6 x 6).
 Официальный сайт компании Supacat Ltd.

См. также 

Колёсные автомобили военного назначения